

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Suchy Grunt – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin 
 Suchy Grunt – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz